Repente — tradição folclórica brasileira cuja variante é o "desafio"
 O Desafio — filme das atrizes Mary-Kate e Ashley Olsen de 2003
 O Desafio — filme de 1965
 Desafio (álbum de Belo)
 Desafio (álbum de Cassiane)

Desambiguação